Талантов — фамилия; имеет женскую форму Талантова.
 Талантов, Борис Владимирович (1903—1971) — советский преподаватель, православный правозащитник, выступал в защиту свободы вероисповедания, политзаключённый.
 Талантов, Флегонт Тихонович (1793—1869) — протоиерей, преподаватель библейской истории в Казанском университете и Казанской духовной семинарии.